Schweinsbach und Schweinsbächl sind geographische Namen:

Orte:
 Schweinsbach (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schweinsbach (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Schweinsbach, historischer deutscher Name von Viničné, Gemeinde im Okres Pezinok, Slowakei

Gewässer:
 Schweinsbach, Oberlaufname des Pfaffenbach (Fautenbach), linker Zufluss des Fautenbachs nach Eckelshalde/Häselshof, Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schweinsbach (Nässe), rechter Zufluss der Nässe (zur Nüst) bei Wittges (Hofbieber), Landkreis Fulda, Hessen
 Schweinsbach (Pfrimm), rechter Zufluss der Pfrimm nach Breunigweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schweinsbach (Saubach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Saubachs (zum Steinbach, zur Tauber) bis nahe Schweinsdorf, Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern

 Schweinsbächel, rechter Zufluss des Neckars nach dem Wehrsteg, kreisfreie Stadt Heidelberg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schweinbach
 Schweinsgraben
 Schweinzbach